Чемпионат Европы по гребле на байдарках и каноэ 1999 года прошёл в хорватском городе Загребе. Были разыграны 26 комплектов наград, в том числе 17 в гребле на байдарках и 9 в гребле на каноэ.

Результаты

Мужчины

Каноэ

Байдарки

Женщины

Байдарки

Медальный зачёт 

|- 
|1||align=left|||9||1||4||14
|-
|2||align=left|||7||1||4||12
|-
|3||align=left|||3||0||0||3
|-
|4||align=left|||2||9||1||12
|-
|5||align=left|||1||5||2||8
|-
|6||align=left|||1||3||4||8
|-
|7||align=left|||1||2||0||3
|-
|8||align=left|||1||0||4||5
|-
|9||align=left|||1||0||2||3
|-
|10||align=left|||0||1||3||4
|-
|11||align=left|||0||1||1||2
|-
|12||align=left|||0||1||0||1
|-
|12||align=left|||0||1||0||1
|-
|12||align=left|||0||1||0||1
|-
|15||align=left|||0||0||1||1
|- 
| colspan=2 | Итого || 26 || 26 || 26 ||78
|}

Ссылки 
 Результаты чемпионата Европы по гребле на байдарках и каноэ 1999 года 

Спорт в Хорватии в 1999 году
Чемпионаты Европы по гребле на байдарках и каноэ
Международные спортивные соревнования в Загребе
гребля на байдарках и каноэ
Чемпионаты Европы в Хорватии